Ana Konjuh era la detentrice del titolo, ma si è ritirata prima dell'inizio del torneo.

Karolína Plíšková ha battuto in finale la statunitense Alison Riske con il punteggio di 7-68, 7-5.

Teste di serie

  Karolína Plíšková (campionessa)
  Johanna Konta (secondo turno)
  Caroline Wozniacki (secondo turno)
  Mónica Puig (semifinale)

 Yanina Wickmayer (primo turno)
 Heather Watson (primo turno)
 Mona Barthel (primo turno)
 Christina McHale (secondo turno)

Wildcard 

  Freya Christie (primo turno)
  Karolína Plíšková (campionessa)

 Laura Robson (primo turno)

Qualificate 

  Ashleigh Barty (quarti di finale)
  Michelle Larcher de Brito (secondo turno)

 Tara Moore (quarti di finale)
 Zhang Kailin (primo turno)

Lucky Loser 

  Andrea Hlaváčková (secondo turno)

 Tamira Paszek (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Aegon Open Nottingham 2016
WTA Tour 2016